Freddy Fernández puede referirse a:

 Freddy Fernández (actor) (1934-1995), actor mexicano.
 Freddy Fernández (futbolista) (nacido en 1974), futbolista costarricense.